FC Kubán Krasnodar puede referirse a:

 FC Kubán Krasnodar (1928), equipo de fútbol ruso de la ciudad de Krasnodar, fundado en 1928 y disuelto en 2018.
 FC Kubán Krasnodar (2018), equipo de fútbol ruso de la ciudad de Krasnodar, fundado en 2018 tras la disolución del anterior.